David Lloyd (botanicus) (1937 - 2006), Nieuw-Zeelands moleculair bioloog en botanicus
 David Lloyd (schrijver) (1934-2009), Amerikaans scenarioschrijver en televisieproducent
 David Lloyd (tennisspeler) (1948), Brits tennisspeler
 David Lloyd (striptekenaar), Brits striptekenaar
 David Lloyd (tenor) (1920-2013), Amerikaans tenor